Замбужейра-ду-Мар () — фрегезия (район) в муниципалитете Одемира округа Бежа в Португалии. Территория — 42,96 км². Население — 844 жителей. Плотность населения — 19,6 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Бежа